Угловский — русская фамилия. Известные носители:

 Угловский, Анатолий Ефимович (1923—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), бронебойщик рядовой.
 Угловский, Михаил Николаевич (1911—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943, посмертно), гвардии майор артиллерии.
 Угловский, Павел Фёдорович (1902—1975) — генерал-лейтенант войск связи, первый начальник Войск правительственной связи СССР.

См. также 
 Угловский (метеорит)